New Hartford ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 New Hartford (Connecticut)
 New Hartford (Illinois)
 New Hartford (Iowa)
 New Hartford (Minnesota)
 New Hartford (Missouri)
 New Hartford (New York)

 New Hartford Center (Connecticut)